Франкісти — прихильники вчення Якова Франка, який у 18 столітті проголосив себе Месією
 Франкісти — прихильники диктаторського режиму Франциско Франко в Іспанії

Примітки